Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1970 – siódme mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF będący jednocześnie turniejem kwalifikacyjnym do IO 1972. Odbył się w dniach 26 lutego 1970 – 8 marca 1970 roku we Francji. Tytułu zdobytego w 1967 roku broniła reprezentacja Czechosłowacji, zwyciężyła zaś Rumunia.

System rozgrywek 
W rozgrywkach uczestniczyło szesnaście drużyn, które zostały podzielone na cztery czterozespołowe grupy. Dwie najlepsze drużyny przechodziły do dalszej części rozgrywek - ćwierćfinałów. Zwycięzcy ćwierćfinałów grali o miejsca 1-4, zaś przegrani o miejsca 5-8. Dodatkowo rozegrane zostały mecze o miejsca 9-12 pomiędzy drużynami, które zajęły w grupach trzecie miejsca.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Mecze o miejsca 9–12

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Zwycięzca 
Rumunia
Skład: Alexandru Dinca, Stefan Orban, Cornel Penu, Stefan Birtalan, Gabriel Chicid, Cristian Gatu, Gheorghe Goran, Gheorghe Gruia, Roland Gunes, Ghita Licu, Michai Marinescu, Titus Moldovan, Cezar Nica, Cornel Otelea, Ion Popescu, Valentin SamungiTrenerzy: Nicolae Nedef, Eugen Trofin, Oprea Vlase

Klasyfikacja końcowa

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 
 

1970
1970 w sporcie
1970 we Francji
Piłka ręczna we Francji